Gull ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Gull (* 1969), österreichischer Informatiker und Autor
 Erhard Gull (1895–1970), Schweizer Architekt
 Eric Gull (* 1973), argentinisch-schweizerischer Handballspieler
 Gustav Gull (1858–1942), Schweizer Architekt und Zürcher Stadtbaumeister
 Markus Gull (* 1963), österreichischer Autor
 William Gull (1816–1890), britischer Mediziner und Jack the Ripper-Verdächtiger

Gull (englisch „Möwe“) steht für:
 Gull Channel, Meerenge vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 The Gull, Expresszug zwischen Boston und Halifax

Siehe auch:
 Gul
 Gull Lake